Delfino – costellazione
Delphinus –  genere di cetacei
Delphinus – forma latina maschile del nome proprio di persona Delfina

Pagine correlate
Delfino (disambigua)
Delfini